Shane Smith peut faire référence à :
 Shane Smith, né en 1970, journaliste canadien et fondateur du magazine Vice ;
 Shane Smith, né en 1979, batteur canadien ;
 Shane Smith, né en 1985, joueur de soccer américain.